Lála kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rodhoniá, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Lálas, ort, Västra Grekland, Nomós Ileías, 

Robotskapade Greklandförgreningar